Ранчито де лос Ернандез има више значења:

 Ранчито де лос Ернандез (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчито де лос Ернандез (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику